Двойной стандарт:
 Двойной стандарт — широко распространённое, но официально отрицаемое применение на практике дискриминационных подходов к оценке действий, обязанностей и прав лиц, групп населения, стран, государств и так далее.
 Двойной стандарт — денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закрепляется за двумя металлами — двойной металлизм.

См. также 
 Двоемыслие
 Точка зрения